Эндиме́шк () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан. Административный центр — город Эндимешк.
Население области на 2006 год составляло 154 081 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хузестана